Basanowa ist der Familienname folgender Personen:
Julija Basanowa (1852–1924), russische Kauffrau, Unternehmerin und Mäzenin
Marina Basanowa (1962–2020), russische Handballspielerin und -trainerin